Веинте де Октубре има више значења:

 Веинте де Октубре, Трес Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Веинте де Октубре (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику